Aspicera är ett släkte av steklar som beskrevs av Anders Gustav Dahlbom 1842. Aspicera ingår i familjen glattsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Glattsteklar
Aspicera